Partido Pirata puede referirse a:

 el Partido Pirata, un partido político español de ideología pirata;
 Partido Pirata, nombre genérico de los partidos de ideología pirata".